Ploiarium är ett släkte av tvåhjärtbladiga växter. Ploiarium ingår i familjen Bonnetiaceae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Malpigiaordningen
Ploiarium